Le terme « encyclopédiste » peut renvoyer à : 
 l'auteur d'une encyclopédie ;
 un des auteurs de l'Encyclopédie, rédigée entre 1751 et 1765, sous la direction de Diderot.